Sery oder Séry ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Sery (Ardennes) im Département Ardennes
 Sery (Yonne) im Département Yonne
 Séry-lès-Mézières im Département Aisne
 Séry-Magneval im Département Oise

Sery oder Séry ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Sery (1927–1987), sowjetischer Filmregisseur
 Christian Sery (* 1959), österreichischer Künstler
 Japhet Sery Larsen (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Paco Séry (* 1956), ivorischer Jazz- und Fusion-Schlagzeuger

Siehe auch:
 Serry
 Seri